Villamil est un nom propre espagnol apparu aux Asturies et Galice.

Toponyme 
Puerto Villamil aux îles Galápagos (île Isabela), nommé d'après José de Villamil.
General Villamil aussi appelé Playas est un canton de la province de Guayas en Équateur. Il est nommé d'après José de Villamil.

Patronyme 
Une famille Villamil de Castropol en Espagne (sous le nom Gonzalez de La Galea y Villamil) puis de La Nouvelle-Orléans aux États-Unis (sous le nom Villamil Joly) compte :
 Jose de Villamil (1789-1866), héros de l'Équateur et premier gouverneur des îles Galápagos.
 Felipe Martin de Villamil (1783-1843), frère de José de Villamil, négociant aux Caraïbes et en Europe.
 Richard de Villamil (1850-1936), petit-fils de Martin de Villamil, scientifique britannique.